Johann Westphal ist der Name folgender Personen:

* Johann Westphal (Politiker, um 1397) (um 1397–1474), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Johann Westphal (Politiker, 1886) (1886–1954), deutscher Politiker (KPD), MdHB
 Johann Caspar Westphal (1649–1722), deutscher Mediziner
 Johann Heinrich Westphal (1794–1831), deutscher Astronom
 Johann Jacob Heinrich Westphal (1756–1825), deutscher Organist, Lehrer und Musiksammler